Fortress, ou The Fortress, forteresse en anglais, peut faire référence à :

Informatique 

 , langage de programmation conçu et développé par Sun Microsystems ;

Télévision 

 2023 : The Fortress (série télévisée)
 2013 : , titre original de ,  de la  de How I Met Your Mother
 2009 : , titre original de La Forteresse 
 1968 : , titre original du  épisode de Joe 90.

Cinéma 
 , film hongrois de  sorti en 1979 ;
 Fortress, film d' sorti en 1986 ;
 , film américain de Stuart Gordon sorti en 1993 ;
 Fortress 2 : Réincarcération (), film américain de Geoff Murphy sorti en 1999 ;
 Fortress, film de Michael R. Phillips sorti en 2011 ;
 Killing Field (Fortress), film américain de 2021 ;
 The Fortress, film historique sud-coréen réalisé et écrit par Hwang Dong-hyeok, sorti le .

Album 

 , album de Sister Hazel sorti le  ;
 ,  du groupe Protest the Hero sorti le  ;
 , album des  sorti le  ;
 ,  du groupe Alter Bridge sorti le .

Jeu vidéo 
 Fortress, développé par Strategic Simulations en 1983 ;
 Fortress, développé par Pipe Dream Interactive en 2001.

Autre 

 Fortress, une série de livres consacrée à l’histoire des fortifications militaires publiée par l’éditeur britannique Osprey Publishing.

Voir aussi